Gornji Grad ima več pomenov:

 Gornji Grad, naselje in občina v Sloveniji
Gornji grad, grad pri Gornjem Gradu
Gornji Grad, historično poselitveno jedro, najstarejša naselbina Zagreba (imenovan tudi Gradec ali Grič)
 Gornji Grad - Medveščak, mestna četrt (teritorialna podenota) Zagreba (Hrvaška)
 Gornji Grad, mestni predel Beograda v Zemunu, Srbija.
 Gornji Grad, Livno (Bosna in Hercegovina)

Glej tudi 

 Grad (razločitev)
Stari Grad (razločitev)
Donji Grad